Artykuł zawiera podstawowe dane dotyczące wszystkich odkrytych naturalnych satelitów Urana (stan na 2018 rok). Nazwy księżyców to imiona postaci ze sztuk Williama Szekspira i Aleksandra Pope’a.

Uwagi

Przypisy 

 
Uran